Az 1975-ös US Open férfi versenyét a spanyol Manuel Orantes nyerte az amerikai Jimmy Connors előtt.

Kiemeltek 

  Jimmy Connors (Döntős)</li>
  Guillermo Vilas (Elődöntős)</li>
  Manuel Orantes (Bajnok)</li>
  Arthur Ashe (Negyedik kör)</li>
  Björn Borg (Elődöntős)</li>
  Tom Okker (Második kör)</li>
  Tony Roche (Második kör)</li>
  Ilie Nastase (Negyeddöntős)</li>

  Rod Laver (Negyedik kör)
  Roscoe Tanner (Harmadik kör)
  Raul Ramirez (Negyedik kör)
  John Alexander (Második kör)
  Harold Solomon (Negyedik kör)
  Vitas Gerulaitis (Második kör)
  Jan Kodes (Negyedik kör)
  Cliff Richey (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

1975 a teniszben